Колиньи:
  — французский аристократический род.
 Колиньи, Гаспар II де (1519—1572) — сеньор де Шатильон, граф де Колиньи, адмирал Франции — французский государственный деятель, один из вождей гугенотов во Франции во время Религиозных войн во Франции.
 Колиньи, Оде де (1517—1571) — кардинал, епископ Бовэ; сын Гаспара I де Колиньи и Луизы де Монморанси; брат Гаспара, адмирала Колиньи и Франсуа, сеньора д’Андело.
 Д’Андело, Франсуа де Колиньи (1521—1569) — французский дворянин, участник религиозных войн, младший брат адмирала Гаспара де Шатильона и кардинала Одэ де Колиньи.
 Колиньи — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Колиньи — кантон во Франции, департамент Эн.